Christine Delphy, sociologue et militante féministe française.
 Jean Delphy, zoologiste, entomologiste, spécialiste de la faune marine française et anarchiste individualiste.